Хуршид, Хуршед (; ) — имя персидского происхождения, означающее в переводе солнце ().

Женская форма имени - Хуршида́ (; ; ).

Известные носители 
 Хуршид Ахмед-паша — высокопоставленный османский сановник.
 Хуршид Касури — пакистанский министр.
 Хуршид Даврон — узбекский поэт.
 Хуршид Мирзахидов — узбекский министр.
 Джураев Хуршед-Тимур Орифович — российский футболист
 Хуршед Каримов — таджикский биолог.
 Хуршед Махмудов — таджикский футболист.
 Хуршид Шамсутдин — узбекский советский поэт и драматург.

Имена персидского происхождения
Таджикские имена
Узбекские имена